Браславский Даниил Абрамович (11 марта 1918, Киев — 10 февраля 1989, Москва) — советский  композитор и дирижёр, профессор (1986), кандидат искусствоведения (1970).

Биография 
В 1946 году окончил Московское Высшее училище капельмейстеров, по классу «Дирижирование» (Д. В. Свечков) и по классу «Инструментовка» (Б. Т. Кожевников).
В 1946-1953 годах — дирижёр военных оркестров.
В 1953-1956 годах — начальник оркестра штаба Закавказского военного округа.
В 1956-1966 годах — дирижёр и художественный руководитель ряда профессиональных эстрадных оркестров и ансамблей.
С 1966 года — преподаватель курса аранжировки для эстрадных оркестров ка Военно-дирижёрском факультете при Московской консерватории, с 1971 года — доцент, с 1986 года — профессор.

Автор книг «Основы инструментовки для эстрадного оркестра» и «Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров».
Браславским Д. А. написано  множество музыкальных сочинений для эстрадного оркестра и ансамблей.

Основные сочинения 
Музыкальные сочинения  для духового оркестра и отдельных инструментов:
Увертюры:
«Русская» (1962)
«Героическая» (1965)
Праздничная (1967)
Поэмы:
«Мамаев курган» (1969)
«У вечного огня» (1975)
«Сюита» (1981)
Марши:
«Молодёжный» (изд. 1985)
«Юная смена» (1985)
Концерт для саксофона-альта с оркестром (1973), фантазии, рапсодии.

Библиография 
Нотные издания:
Браславский Д. А. Мамаев курган (поэма). Для духового оркестра. Сборник. Москва: Военно-оркестровая служба МО СССР, 1969.
Браславский Д. А. Фантазия на тему песен И. Дунаевского. Для духового оркестра.
Браславский Д. А. Концерт для саксофона альта с оркестром. Посвящается Александру Борисовичу Ривчуну. Москва: издательство «Советский композитор, 1975.
Старинные вальсы. Выпуск 1. Инструментовка Д. Браславского. Для духового оркестра. Москва: издательство «Советский композитор», 1987.
Браславский Д. А. Лунный свет: Медленный фокстрот: Для эстрадного оркестра. Москва: издательство «Советский композитор».
Браславский Д. А. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей / Д. Браславский. Москва: издательство Советская Россия, 1983.
Браславский Д. А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра : Учебное пособие для музыкальных вузов. Москва: издательство «Музыка», 1967.
Браславский Д. А. «Слава героям». Фантазия на темы песен о Советской Армии и Военно-Морском Флоте. Для духового оркестра. Москва: издательство «Советский композитор», 1978.
Браславский Д. А. Марш на тему песни А. Пахмутовой «Малая земля». Для духового оркестра. Кишинёв: издательство Лит. Артистикэ, 1979.
Браславский Д. А. У моря. Танго. Для эстрадного оркестра. Москва: издательство «Советский композитор», 1964.
Популярные танго: Для духового оркестра / Обработка для духового оркестра Д. Браславского. Москва: издательство «Советский композитор», 1988.
Дунаевский И. О. «Фантазия на темы песен». Для духового оркестра / аранжировка Д. Браславского. Москва: Военно-оркестровая служба МО СССР, 1977.
Свиридов Г. В. Метель: Тройка, вальс, романс и военный марш из музыкальной иллюстрации к повести А. С. Пушкина. Для духового оркестра / Инструментовка для духового оркестра Д. Браславского. Москва: издательство «Советский композитор», 1980.
Тухманов Д. Ф. «День Победы». Песня для голоса и духового оркестра.  Инструментовка Д. Браславского. Москва: издательство «Советский композитор», 1978.
Хренников Т. Н. Первая и вторая сюиты из балета «Любовью за любовь». Сочинение 24 / Переложение для духового оркестра. Инструментовка Д. Браславского. Москва: издательство «Советский композитор», 1981.
Браславский Д. А. «Аранжировка музыки для танцев» (сборник).

Учебные пособия:
Браславский Д. А. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей. Москва: Советская Россия, 1983.
Браславский Д. А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров: учебное пособие для музыкальных вузов. - 2-е изд., исправленное и дополненное. Москва: Музыка, 1974.

Литература:

Примечания

Ссылки 
Джазовый портал 
Джазовые зарисовки 

Композиторы России
Дирижёры СССР
Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Композиторы СССР
Музыканты по алфавиту
Преподаватели Московской консерватории
Кандидаты искусствоведения
Музыкальные педагоги СССР
Музыкальные педагоги России